Bülent Korkmaz (n. 24 noiembrie 1968 în Malatya) este un fost fotbalist turc și actual antrenor al clubului Karabükspor. El a jucat întreaga carieră la Galatasaray (1987–2005), unde fanii l-au poreclit Büyük Kaptan (Marele Căpitan).

El și-a încheiat cariera la finele sezonului 2004–2005, având la activ peste 100 de prezențe la echipa națională de fotbal a Turciei.

Palmares

Ca jucător
 Galatasaray
 Turkcell Super League: 8 (1987–88, 1992–93, 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02)
 Cupa Turciei: 6 (1990–91, 1992–93, 1995–96, 1998–99, 1999–00, 2004–05)
 TFF Süper Kupa: 5 (1988, 1991, 1993, 1996, 1997)
 Chancellor Cup: 2 (1990, 1995)
 TSYD Cup: 6 (1987–88, 1991–92, 1992–93, 1997–98, 1998–99, 1999–00)
 Cupa UEFA: 1 (1999–00)
 Supercupa Europei: 1 (2000)

Campionatul Mondial de Fotbal: locul 3 - 2002
Cupa Confederațiilor FIFA: locul 3 - 2003

Statistici

Club

Internațional

Statistici antrenorat

Vezi și
Lista fotbaliștilor care au jucat întreaga carieră la un singur club

Note

Legături externe
Official website  

Profile at galatasaray.org 
Profile at transfermarkt.de 

Fotbaliști turci
Fotbaliști internaționali turci
Fotbaliști ai Galatasaray SK
Antrenori turci de fotbal
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Turcia
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Armenia
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Oameni în viață